Țările de Jos a participat la Jocurile Olimpice începând cu Jocurile Olimpice de vară din 1900 de la Paris și de atunci a trimis o delegația la toate ediții de vară, cu excepția ediției din 1904 de la St. Louis, care a avut o participare slabă, și a ediției din 1957 de la Melbourne, pe care a boicotat-o. Totuși, un călător neerlandez a participat la proba de echitație, organizată cu trei luni înainte în Stockholm datorate obligațiilor australiene de carantină. Codul CIO este NED. A fost țară-gazdă la Jocurile Olimpice de vară din 1928 de la Amsterdam.

Medalii după Olimpiadă
Marginea roșie înseamnă că Țările de Jos a fost țara-gazdă.

Medalii la Jocurile de vară

Medalii la Jocurile Olimpice de iarnă

Sportivii cei mai medaliați

Referințe
  Olanda la Comitetul Internațional Olimpic
  Rezultate olimpice ale Austriei  pe Sports Reference

Țările de Jos la Jocurile Olimpice